Richelieu může znamenat:

 Armand-Jean du Plessis de Richelieu (kardinál Richelieu) – francouzský šlechtic, duchovní a státník
 Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu – francouzský voják a státník
 Louis-François-Armand du Plessis, vévoda de Richelieu – francouzský dvořan, vojevůdce a diplomat
 Richelieu (řeka) – řeka v Québecu v Kanadě
 Richelieu (Québec) – město v Québecu v Kanadě
 Krajka rišelie – druh krajky
 Richelieu (1935) – francouzská bitevní loď 2. světové války
 Richelieu – Drouot (stanice metra v Paříži) – stanice metra
 Kanton Richelieu – francouzský kanton
 Třída Richelieu – třída francouzských bitevních lodí
 Rue de Richelieu – ulice v Paříži
 Hôtel du Cardinal de Richelieu – městský palác v Paříži